El término Jleborob (en kazajo y ) puede referirse a:

Jleborob (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Jleborob (Altái), localidad del krai de Altái.
Jleborob (Briansk), localidad del óblast de Briansk.
Jleborob (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar.
Jleborob (Sochi, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar.
Jleborob (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk.
Jleborob (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov.
Jleborob (Kalach, Vorónezh), localidad del raión de Kalach del óblast de Vorónezh.
Jleborob (Kalach, Vorónezh), localidad del raión de Tálovaya del óblast de Vorónezh.

''Para su equivalente en ucraniano, véase Jliborob.